Denumirea de Brod se poate referi la:
 Brod, localitate în Bulgaria;
 Brod, localitate în Slovenia.

Alte denumiri asociate:
 Slavonski Brod, oraș în Croația.